Jméno a příjmení Jan Sova má více nositelů:

 Jan Sova (1911–1981) – český a československý politik, poválečný poslanec za lidovce
 Jan Sova (technik) (* 1985) – český elektrotechnik, manažer a spoluzakladatel firmy Workswell
 Jan Sova (úředník) (1900–1945) – český úředník, popraven v Terezíně 30. 3. 1945